How Do You Live?:
 How Do You Live? (роман)
 How Do You Live? (аниме)